Románia
 Feltámadás templom (Aranyosgyéres)
 Feltámadás fatemplom (Dank)
 Feltámadás fatemplom (Gyulafehérvár)

Oroszország
 Feltámadás templom (Szentpétervár)
 Feltámadás templom (Kolomenszkoje), más néven Mennybemenetel templom